Ephraim Chambers (1680-1740), een Engels encyclopedist, zie: Chambers' Cyclopaedia (1728)
 Kasey Chambers (1976), Australisch countryzangeres
 Chambers (Nebraska), een plaats in Nebraska
 Chambers (televisieserie uit 2000), Britse televisieserie
 Chambers (televisieserie uit 2019), Amerikaanse televisieserie